Никола́й Ильи́н:
 Ильин, Николай Александрович (1903—1955) — советский учёный-биолог, специалист по генетике и селекции собак.
 Ильин, Николай Алексеевич (1908—1966) — Герой Социалистического Труда
 
 Ильин, Николай Карпович (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.
 Ильин, Николай Павлович (1830—1892) — русский учёный-химик, профессор, директор Санкт-Петербургского государственного технологического института, тайный советник.
 Ильин, Николай Сазонтович (1809—1890) — основатель «Десного братства».
 Ильин, Николай Сергеевич (1925—1943) — Герой Советского Союза.